Ramsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Ramsperger (1816–1880), Schweizer Jurist und Nationalrat
 Herman Ramsperger (1896–1932), US-amerikanischer Chemiker
 Hermann Ramsperger (1892–1986), deutscher Polizeipräsident und SS-Brigadeführer